Le qualificazioni del singolare femminile dello  Swedish Open 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Alizé Lim (ritirata)
  Diāna Marcinkēviča (secondo turno)
  Alberta Brianti (ultimo turno)
  Anastasia Grymalska (qualificata)
  Richèl Hogenkamp (qualificata)

 Tetjana Arefyeva (secondo turno)
 Andrea Gámiz (qualificata)
 Marina Mel'nikova (ultimo turno)
 Lesley Kerkhove (qualificata)

Qualificate

  Lesley Kerkhove 
  Andrea Gámiz

  Richèl Hogenkamp 
  Anastasia Grymalska

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Swedish Open 2013
WTA Tour 2013